Santareni – abitanti di Santarém (Pará)
Santareni – abitanti di Santarém Novo